Георги Пенков може да се отнася за:

 Георги Пенков Николов (1888 – 1925), деец на ВМРО
 Георги (Джони) Пенков (1933 – 2021), актьор